Гран-при Монако 2002 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 26 мая 2002 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Рубенс Баррикелло 1:18,023
 Последнее очко в истории команды Arrows

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако